Тыяха:

 Тыяха (приток Надыма) — река в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО.
 Тыяха (приток Сармикъяха) — река в Приуральском районе Ямало-Ненецкого АО.